Чемпіонат Європи з регбі-7 серед жінок 2018 у дивізіоні «Трофі» проходитиме з 23 червня по 8 липня в містах Дніпро і Естергом. Команди, які займуть перше та друге місце, отримають право у 2019 році виступати в складі найсильніших команд Європи — дивізіоні «GRANDPRIXSERIES».

Розклад

Загальний результат

Стадіони 

{| class="wikitable" style="text-align:center; clear:both; margin:0 auto"
|-
! Дніпро
!rowspan=8 colspan=2|
|-
| Метеор
|-
| К-ість глядачів: 24 381
|-
|
|-
! Естергом
|-
| К-ість глядачів: ''''|-
|
|}

 Перший етап (Дніпро) 23 та 24 червня (весь час CET) Групова стадія 

 Група A 

 Група B 

 Група C 

 Плей-оф 

 Challenge Trophy 

 Матчі за 5-те місце 

 Фінальна частина 

 Другий етап (Сегед) 7 та 8 липня (весь час CET)''

Групова стадія

Група A

Група B

Група C

Плей-оф

Challenge Trophy

Матчі за 5-те місце

Фінальна частина

Примітки

Посилання 
 Сторінка турніру  

2018 в українському спорті
Міжнародні спортивні змагання в Україні
Червень 2018